Solinas est un patronyme porté notamment par :

 Franco Solinas (1927-1982), scénariste et un écrivain italien ;
 Gioacchino Solinas (1892-1987), général italien ;
Marisa Solinas (1939-2019), actrice et chanteuse italienne ;
 Piergiorgio Solinas, ethnologue italien, professeur d’anthropologie.
 Vittoria Salinas (1943 -...), chanteuse italienne connue sous le nom d'art de 
Homonymie de patronyme
Patronyme italien